Dette er en liste over byer i Afghanistan. Den giver en oversigt over udviklingen af folketallet i det større byer. 

Det største byområde i Afghanistan er Kabul med et indbyggertal på 3 138 100 (pr. 21. september 2006). Dermed bor ca. 14 % af landets befolkning i hovedstadsregionen. 

Alle byer med mere end 10 000 indbyggere er opført i den følgende tabel.Indbyggertallene er fra folketællingen 23. juni 1979 og en officiel beregning fra 21. september 2006, udført af centralkontoret for statistik i Afghanistan samt ministeriet for landlig rehabilitering og udvikling i Afghanistan. Folketallet i tabellen nedenfor gælder for indbyggere indenfor bygrænserne og ikke indbyggere som bor i det geografiske område rundt om byerne.

Kilde: Central Statistics Office of Afghanistan

Kilder

Links 
 Central Statistics Office of Afghanistan
 Afghanistan: largest cities and towns and statistics of their population – world-gazetter.com

 
Lister over byer